

Outil de communication 
 Un télégraphe est un outil de télécommunications visuel (optique) ou électrique.
 Le télégraphe Chappe est un type de télégraphe utilisant des sémaphores.
 Le télégraphe sans fil est un outil de communication utilisant des ondes radio.

Toponyme 
 Télégraphe est une station du métro de Paris dont les entrées sont proches du point le plus élevé de Paris, à 128 mètres au-dessus du niveau de la mer.
 La rue du Télégraphe et le passage du Télégraphe sont des voies situées dans le quartier de Ménilmontant, dans le  de Paris.
 L'ancienne rue du Télégraphe devenue en 1867 la rue Chappe, dans le  de Paris
 Le Télégraphe, à  d'altitude, se situe dans le massif du Morvan.
 Le col du Télégraphe, à  d'altitude, se situe dans le massif des Cerces.
 Le fort du Télégraphe est situé dans la vallée de la Maurienne, sur la route du col du Galibier, entre Valloire et Saint-Michel-de-Maurienne.
 Le Telegraph est une cime de la Plose dans les Dolomites, à  d'altitude.
 La tour du télégraphe Chappe de Saverne, reconstruite en 1968, à Saverne, faisait partie de la ligne télégraphique qui reliait Paris à Strasbourg à partir du .
 Telegraph Road, portion de l'US Route 24 dans la banlieue de Détroit (Michigan).

Musique 
 Telegraph Road, chanson du groupe Dire Straits.

Cinéma 
 La Piste du télégraphe est un film français réalisé par Liliane de Kermadec et sorti en 1994.

Littérature 
 Telegraph Avenue est un roman écrit par Michael Chabon publié en 2012.

Presse 
 Le Télégraphe de Moscou (en ,  ; 1825-1834), une revue encyclopédique russe.
 The Daily Telegraph est un quotidien d'information britannique fondé en 1855 sous le nom Daily Telegraph and Courier.
 The Daily Telegraph est un quotidien australien de format tabloïd publié à Sydney par le groupe Nationwide News.
 The Telegraph est un quotidien de langue anglaise publié à Calcutta.
 Le Telegraph-Journal est un quotidien de langue anglaise publié à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.
 De Telegraaf est le premier quotidien néerlandais.

Législation 
Le Telegraph Act de 1869 a institué des tarifs attractifs pour les agences de presse britanniques à une époque où les coûts des communications étaient un obstacle à leur développement.